Ələsgərli – centro abitato del distretto di Şəmkir, in Azerbaigian
 Ələsgərli – centro abitato del distretto di Tərtər, in Azerbaigian